Il doppio del torneo di tennis Cuenca Challenger 2006, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Frank Moser e Alexander Satschko che hanno battuto in finale Santiago Giraldo e Carlos Salamanca 3-6, 6-3, [10-6].

Teste di serie 

 Brian Dabul /  Marcel Felder (semifinali)
 Frank Moser /  Alexander Satschko (Campioni)

 Petar Popović /  Martín Vilarrubi (semifinali)
 Bruno Echagaray /  Jean-Julien Rojer (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Cuenca Challenger 2006